Иван Цеков може да се отнася за:
 Иван Цеков (р. 1861) – български генерал
 Иван Цеков (п. 1892) – български политик, депутат и кмет на Голяма Кутловица (дн. Монтана)
 Иван Цеков (1868-1935) – български политик, кмет на гр. Фердинанд (дн. Монтана)